30 шахова Олімпіада проходила з 7 по 20 червня 1992 року у столиці Філіппін, місті Маніла. 

У змаганнях узяли участь 102 команди (Філіппіни були представлені трьома командами. Команди Кенії та Ємену вибули після третього туру). У турнірі взяло участь 617 шахістів, серед яких 117 гросмейстерів та 146 міжнародних майстрів.

Було зіграно 2852 партії (Результати 58-х ігор були скасовані) за швейцарською системою в 14 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухгольца → 3. Кількістю командних очок (КО). → 4. Коефіцієнтом Бергера → 5. Прогресивним коефіцієнтом Бухгольца.

Контроль часу: 40 ходів за 2 години, потім 1 година на наступні 20 ходів.

Склад чоловічої збірної України (перелік згідно з рейтингом): Василь Іванчук, Олександр Бєлявський, Олег Романишин, Ігор Новіков, В'ячеслав Ейнгорн, Адріян Михальчишин.

У змаганнях жінок збірна України здобула срібло. Склад жіночої збірної: Аліса Галлямова-Іванчук, Марта Літинська, Ірина Челушкіна, Лідія Семенова.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок в матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1992 у шахах
Спорт на Філіппінах
Маніла
Червень 1992
1992 на Філіппінах